SMS „Thetis” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty:
 SMS „Thetis” – pruska, a następnie niemiecka fregata z lat 40. XIX wieku
 SMS „Thetis” – niemiecki krążownik lekki typu Gazelle z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich